DIN, Din eller din har flere betydninger:
 Deutsches Institut für Normung
 En enhed for filmfølsomhed angivet af ovenstående. 
 Din, Guinea
 Din, Iran
 Serbisk dinar - en lokal forkortelse